Sveta Trojica je lahko:

 Sveta Trojica - troedini Bog v krščanstvu
 Praznik Svete Trojice je krščanski praznik
 Naselja v Sloveniji
 Sv. Trojica, Domžale
 Sv. Trojica v Slovenskih goricah (prej Gradišče)
 Sveta Trojica, Nova vas
 Cerkve
 Cerkev svete Trojice, Gorca
 Cerkev Svete Trojice, Hrastovlje
 Cerkev Svete Trojice, Odranci
 Cerkev Svete Trojice, Gornji Petrovci
 Cerkev Svete Trojice, Vrhnika
 Župnije
 Župnija Ljubljana - Sv. Trojica
 Župnija Sveta Trojica, Lenart
 Župnija Sv. Trojica nad Cerknico